Robert Johnstone est un nom pouvant désigner:

 (1843-1905), officier britannique dans le Queensland
 (1872-1938), homme politique nord-irlandais
 (1879-1969), gynécologue et obstétricien écossais
 (né en 1911), gardien écossais de football
 (1914-1990), major-général britannique
Robert Johnstone (1929-2001), joueur écossais de football
 (1942-2001), joueur australien de football australien

Voir aussi
 (c. 1930-2012), journaliste et animateur canadien 

Johnstone, Robert